

Geografia 
 Vries – località e un'ex-municipalità dei Paesi Bassi situata nella provincia di Drenthe

Persone 
 Maarten Gerritsz Vries (1589-1646) – cartografo ed esploratore olandese
 Roelof Jansz van Vries (1631-1681/1701) – pittore olandese
 Virgil Vries (1989) – calciatore namibiano

Pagine correlate 
 De Vries